Сульфид ниобия — бинарное неорганическое соединение, соль металла ниобия и сероводородной кислоты с формулой NbS, 
чёрные кристаллы, 
не растворимые в воде.

Получение 
 Восстановление водородом при нагревании трисульфида диниобия:

Физические свойства 
Сульфид ниобия образует чёрные кристаллы с сильными отклонениями от стехиометрического состава.
Кристаллы относятся к гексагональной сингонии:
 для состава NbS — пространственная группа P m2, параметры ячейки a = 0,332 нм, c = 0,323 нм, Z = 1;
 для состава NbS — пространственная группа P 6/mmc, параметры ячейки a = 0,332 нм, c = 0,646 нм, Z = 2.

Не растворяется в воде.

Литература 
 
 
 

ниобия
Сульфиды ниобия